

Cinema 
 Un'estate al mare – film commedia del 2008

Letteratura 
 Un'estate al mare – romanzo di Giuseppe Culicchia del 2007

Musica 
 Un'estate al mare – brano musicale di Giuni Russo del 1982
 Un'estate al mare – album raccolta di Giuni Russo del 1983
 ...Un'estate al mare – album di Mauro Nardi del 1985